Juliet (maan), een maan van Uranus
Juliet (voornaam), een meisjesnaam

Zie ook
Joliet (doorverwijspagina)